Alder steht für:
 Alder (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Alder (Familie), Schweizer Unternehmensfamilie des 16. und 17. Jahrhundert

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alder (Colorado), im Saguache County
 Alder Gulch, im Madison County in Montana
 Alder (Michigan), im Marquette County
 Alder (Minnesota), im Itasca County
 Alder (Montana), im Madison County
 Alder (Benton County, Oregon)
 Alder (Wallowa County, Oregon) – nicht mehr existent
 Alder (Tennessee), im Campbell County
 Alder (Washington), im Pierce County, seit 1945 wegen des Baus der Alder-Talsperre nicht mehr existent

Minen:
 Alder Gulch Mine (Madison County, Montana)
 Alder Gulch Mine (Phillips County, Montana)
 Alder Gulch Number 4 Mine, im Phillips County, Montana
 Alder Gulch Number 5 Mine, im Phillips County, Montana
 Alder Mine (Washington), im Okanogan County,

Sonstiges:
 Alder Island, Insel im Nassau County, New York
 Alder Bed Pond, See im Oswego County, New York
 Alder Brook Lake, See im Hamilton County, New York
 Alder Park (Kalifornien), Park im Sonoma County
 Alder Park (Minnesota), Park im Anoka County
 Alder (Mondkrater) 
 Alder + Eisenhut, schweizerische Turngerätefabrik

Siehe auch:
 Alder Lake
 Alder Pond
 Streichmusik Alder
 Alter (Begriffsklärung)